Od sezone 2002./03. nogometno prvenstvo Bosne i Hercegovine je počelo s jedinstvenom nacionalnom ligom i ligaškim sistemom, a treći ligaški rang su činile Druga liga Federacije BiH i Druga liga Republike Srpske.

Druga liga Federacije BiH

Centar

Centar 1-A 

 Izvori: 
 65 žutih ljeta : NK "Bok" od 1950. do 2015. 
 ''70 godina NK "Sloga" 
 posavinasport.com

Druga liga Republike Srpske

Poveznice

Izvori 
  

2002-03
2002-03 3